Le tournoi de tennis de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier II, se dispute du 19 au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Nathalie Tauziat, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yayuk Basuki et Caroline Vis.

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Dubai
2001 aux Émirats arabes unis
Tennis en février 2001